

События 
 Шторм разделил Нормандские острова Джету и Херм
 709/710 — Умер св. Уилфрид.
 Ок. 709 — Юстиниан II отправил своего оруженосца (которого оклеветали перед ним) Льва Исавра в захваченную арабами Лазику, поручив поднять аланов против подчинившихся мусульманам абасгов (абхазцев) и лазов (мегрелов). Лев отправился в Аланию, оставив деньги в Фасисе, единственной свободной от арабов крепости. Юстиниан приказал забрать деньги. Аланы хорошо встретили Льва, напали на Абасгию и захватили её. Аланы продолжали оказывать ему почёт.
Поход Кутейбы ибн Муслима на Бухару.
 Образование союза киргизов, китайцев и тюргешей против тюрков.

Скончались 
 9 января — Святой Адриан Кентербери
 25 мая — Альдхельм, епископ Шерборна
 24 апреля — Уилфрид, английский архиепископ и святой

См. также